Albino bezeichnet:

 ein Lebewesen mit Albinismus
 Albino (Lombardei), eine Kommune in der italienischen Provinz Bergamo
 Albino Creek, einen Fluss im US-Bundesstaat Montana
 Albino (Schach), eine Häufungsaufgabe in der Schachkomposition
 Albino Verlag, einen deutschen Buchverlag

Albino ist der Vor- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Albino Aroso (1923–2013), portugiesischer Arzt und Politiker
 Albino Bazzana, ehemaliger italienischer Skispringer
 Albino Luciani (1912–1978), Johannes Paul I., Papst 1978
 Albino Mamede Cleto (1935–2012), Bischof von Coimbra
 Albino Mensa (1916–1998), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof
 Albino Milani (1910–2001), italienischer Motorradrennfahrer
 Albino Montisci' italienischer Liedermacher christlicher Folk- und Popmusik
 Albino Morales (1940–2020), mexikanischer Fußballspieler
 Albino (Rapper) (* 1974), deutscher Rapper
 Albino Pitscheider (1877–1962), Bildhauer aus Südtirol
 Albino Principe (1905–1980), italienischer Schauspieler, Filmregisseur und -produzent

Albino ist der Familienname von:

 Johnny Albino (1919–2011), puerto-ricanischer Bolerosänger
 Luis Albino (1929–2006), uruguayischer Boxer

Siehe auch:
 Alpino